Kasimir und Karoline steht für:

 Kasimir und Karoline, Theaterstück von Ödön von Horváth (1932)
 Kasimir und Karoline (1959), deutscher Film von Michael Kehlmann
 Kasimir und Karoline (2009), belgisch-französisch-niederländischer Film von Johan Simons
 Kasimir und Karoline (2011), deutsches Drama von Ben von Grafenstein